Можейковский сельсовет (белор. Мажэйкаўскі сельсавет; до 2002 г. — Гостиловский) — административная единица на территории Лидского района Гродненской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Можейково.

История 
Образован 12 октября 1940 года как Можейковский сельсовет в составе Желудокского района Барановичской области БССР. Центр — деревня Малый Можейков. С 20 сентября 1944 года в составе Гродненской области. 16 июля 1954 года переименован в Гостиловский сельсовет, центр перенесён в деревню Гостиловцы. С 17 апреля 1962 года в составе Лидского района. 27 марта 1978 года к сельсовету присоединена часть упразднённого Родивонишковского сельсовета (деревни Бильтовцы, Масевичи, Родивонишки, Репники). В 1986 году деревня Палуты была упразднена. В 1997 году центр сельсовета перенесён в деревню Малое Можейково, которая 29 мая 2002 года переименована в Можейково. 20 сентября 2002 года сельсовет переименован в Можейковский.

Состав 
Можейковский сельсовет включает 15 населённых пунктов:
 Бешенки — деревня.
 Бильтовцы — деревня.
 Военполье — деревня.
 Гостиловцы — деревня.
 Дмитровцы — деревня.
 Лебеда — деревня.
 Можейково — агрогородок.
 Мосевичи — деревня.
 Мотясы — деревня.
 Олемпиново — деревня.
 Радивонишки — деревня.
 Репники — деревня.
 Ровбы — деревня.
 Феликсово — деревня.
 Шпильки — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Лидский райисполком

Сельсоветы Лидского района